Віль-су-Анжу́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південний схід від Парижа, 45 км на південь від Ліона, 75 км на захід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 467 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1227,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Віль-су-Анжу на сайті французького Національного інституту географії
 Віль-су-Анжу на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віль-су-Анжу на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віль-су-Анжу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віль-су-Анжу на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер